Pietro Generali – compositore italiano
Pietro Generali – cestista italiano